Боярская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Боярская волость (Волковысский уезд) — в составе Гродненской губернии, Волковысский уезд
 Боярская волость (Звенигородский уезд) — в составе Киевской губернии, Звенигородский уезд
 Боярская волость (Макарьевский уезд) — в составе Костромской губернии, Макарьевский уезд
 Боярская волость (Олонецкая губерния) — в составе Олонецкой губернии, Пудожский уезд